„Секс академия - мъже“ е български игрален филм от 2017 година по сценарий и режисура на Георги Костов. Оператор е Калоян Божилов. Музиката е на Светлин Кушлев.

Сюжет 

Жан има хубава работа, грижовна майка, но не и приятелка. Жалките му опити да заговори момиче се провалят всеки път, а колегите му го подиграват заради увлечението му по новата колежка Даян. Именно заради Даян той решава да промени живота си и се записва в курс за бързо сваляне на жени по безотказните техники на Дон Жуан .

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
    
 

Български филми
Български комедии
Български филми от 2017 година